Inhapi kan syfta på:

Brasilien 

 Inhapi (kommun), Alagoas, 
 Inhapi (ort), Alagoas,